Las lenguas gbaya (también conocidas como gbaya-manza-ngbaka) son una familia de una de docena de lenguas habladas principalmente en la República Centroafricana y a lo largo de la frontera de Camerún, con una lengua más (ngabaka) hablada en la República Democrática del Congo y algunas más en la República del Congo. Muchas de las lenguas son habladas por pueblos gbayas, aunque la que tiene un mayor número de hablantes (cerca de un millón), se denomina ngabaka un nombre compartido con las lenguas ngabaka que son parte de las lenguas Ubangui.

Clasificación
Las lenguas gbaya fueron inicialmente consideradas como parte de la subfamilia ubanguiana. Sin embargo, Moñino (2010), seguido por Blench (2012), propuso que de hecho podrían estar más cercanamente emparentadas con las lenguas gur centrales, o que quizá constituían una rama independiente de las lenguas Níger-Congo, pero que no formaban un grupo filogenético dentro del Ubangui. Además se han señalado algunas conexiones con el bantú, principalmente en el vocabulario de tipo cultural, además con muchas coincidencias con las lenguas sudánicas centrales sugieren que los hablantes de proto-gbaya eran cazadores-recolectores que adquirieron la agricultura de los hablantes de lenguas sara.

Lenguas del grupo
Moñino (2010) propuso una reconstrucción del proto-gbaya y propuso el siguiente árbol filogenético:

Muchas de estas variedades pueden ser mutuamente inteligibles, como el ngbaka, ngbaka manza y el manza. Existen una o dos lenguas gbayas más dispersas por el Congo y a lo largo de Camerún, no incluidas en el árbol anterior como el bonjo.

Comparación léxica 
Los numerales reconstruidos para diferentes grupos de lenguas gbaya son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3|Occidental
! colspan=1|Meridional
! colspan=2|Oriental
! rowspan=2|PROTO-GBAYA
|-
! Ɓòkòtòo !! Gbɛ́yá !! Làì-Kàrà !! Ɓìyàndà
! Mbódɔ̀mɔ̀ !! Ngbàkà
|-
| '1' || nd͡áŋ || kp͡ém || kp͡ɔ́k || nd͡áŋ || nd͡áŋ || kp͡ó || *kp͡ó- /nd͡áŋ
|-
| '2' || bùwá || ɾíːtò || yíːtòó || bùà || vàχ || bɔ̀à || *bùà / *l̥íːtò
|-
| '3' || tàɾ || tàː || tàːɾ || tàɾ  || tàːɾ || tàlɛ̀ || *tà(ː)r(è)
|-
| '4' || nã́ɾ || nàː || náːɾ || nàɾ || náːɾ || nālɛ̄ || *ná(ː)r(á)
|-
| '5' || mȭɾkȭ || mɔ̃̀ːɾɔ̃̀ || mɔ̀ːrɔ́ || mɔ̀ɾkɔ́ || mɔ̀ɾkɔ́ || mɔ̀lɔ̄ || *mɔ̀ːrkɔ̰́
|-
| '6' || 5+1 || 5+1 || 5+1 || 5+1 || 5+1 || gàzɛ̀lɛ̀ || *5+1
|-
| '7' || 5+2 || 5+2 || 5+2 || 5+2 || 5+2 || 6+1 || *5+2
|-
| '8' || 5+3 || nũ̀nã́ː || 5+3 || 5+3 || 5+3 || ŋbɛ̀ɗɛ̀ɗɛ̀ || *5+3
|-
| '9' || 5+4 || kùsì || 5+4 || 5+4 || 5+4 || kùsì || *5+4
|-
| '10' || ɓùkɔ̀ || ɓú || ɓú || ɓùkɔ̀ || ɓúkɔ́ || ɓū || *ɓú-kɔ̰́
|}

Referencias 

Lenguas de República Centroafricana
Lenguas de Camerún